La mort d'un viatjant (teatre), obra de teatre escrita per Arthur Miller
 La mort d'un viatjant (pel·lícula de 1951), pel·lícula estatunidenca dirigida per Laslo Benedek, basada en el llibret de l'obra de teatre d'Arthur Miller
 La mort d'un viatjant (pel·lícula de 1985), telefilm americà dirigit per Volker Schlöndorff, basada en l'obra de teatre d'Arthur Miller